Pielenz ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Pielenz (1862–1944), Generaldirektor des Nahrungsmittelunternehmens Knorr
 Hanns A. Pielenz (1939–2013), deutscher Unternehmer